Charley Rogers o Charles Rogers (1887-1956) – attore, sceneggiatore e regista di origine inglese 
Charles "Buddy" Rogers (1904-1999) –  attore e musicista statunitense
Charles Rogers – giocatore di football statunitense 
Charles Rogers – velista statunitense ai Giochi della XVIII Olimpiade
Charles Rogers (1800-1874) – politico statunitense dello stato di New York